Die 48. Legislaturperiode der Schweizer Bundesversammlung dauerte vom 3. Dezember 2007 bis zum 5. Dezember 2011. Tagungsort von Nationalrat und Ständerat war das Bundeshaus in Bern.

Sessionen 
In der Regel finden in der Bundesversammlung vier dreiwöchige Sessionen pro Kalenderjahr statt. Bei hohem Arbeitsanfall oder aufgrund ausserordentlicher Ereignisse können die Räte zu zusätzlichen Sessionen einberufen werden (Sondersessionen oder ausserordentliche Sessionen). In der 48. Legislaturperiode fanden zusätzlich zu den ordentlichen Sessionen folgende Sondersessionen statt:

2008
Sondersession Ständerat: 28. April

2009
Sondersession Nationalrat: 27.–30. April
Sondersession Ständerat: 10.–11. August

2011
Sondersession Nationalrat: 11.–14. April

Zusammensetzung 

Als Resultat der Wahlen vom 21. Oktober 2007 ergab sich folgende Sitzverteilung:

Veränderungen während der Legislatur
NR Christian Waber (EDU/BE) trat am 18. Dezember 2007 aus der SVP-Fraktion aus und ist fraktionslos.
SR Fritz Schiesser (FDP/GL) wurde am 3. März 2008 als Präsident des ETH-Rates vereidigt. An seiner Stelle wurde Pankraz Freitag in den Ständerat gewählt.
Abspaltung der BDP von der SVP ab Juni 2008:
NR Brigitta Gadient und Hansjörg Hassler wurden am 16. Juni mit der BDP Graubünden aus der SVP ausgeschlossen.
NR Hans Grunder und Ursula Haller sowie SR Werner Luginbühl traten am 21. Juni von der SVP zur BDP Bern über.
NR Ruth Genner wurde in die Stadtzürcher Regierung gewählt und machte im Herbst im Nationalrat Katharina Prelicz-Huber Platz.
NR Hugo Fasel wurde per Beginn der  Wintersession 2008 durch Marie-Thérèse Weber-Gobet ersetzt.
Ende 2008 trat der SP-Nationalrat Werner Marti zurück. Als Ersatz für Marti wurde am 8. Februar 2009 Martin Landolt (BDP) gewählt.
NR Urs Hofmann wurde per Beginn der Frühjahrssession 2009 durch Max Chopard-Acklin ersetzt.
NR Ueli Maurer wurde per Beginn der Frühjahrssession 2009 durch Ulrich Schlüer ersetzt.
Ende Mai 2010 trat der Urner CVP-Ständerat Hansruedi Stadler zurück. Als Ersatz wurde am 25. April 2010 Markus Stadler (glp) gewählt.
NR Jean-Henri Dunant wurde per Beginn der Wintersession 2010 durch Sebastian Frehner ersetzt.
NR Johann Schneider-Ammann wurde nach der Wahl in den Bundesrat von Peter Flück ersetzt.
Nach der Wahl von SR Simonetta Sommaruga in den Bundesrat wählten die Stimmberechtigten des Kantons Bern am 6. März 2011 NR Adrian Amstutz (SVP) zu ihrem Nachfolger.
NR Adrian Amstutz wurde infolge seiner Wahl in den Ständerat per Beginn der Sommersession 2011 durch Thomas Fuchs ersetzt.
NR Norman Gobbi wurde infolge seiner Wahl in den Staatsrat des Kantons Tessin per Beginn der Sommersession 2011 durch Lorenzo Quadri ersetzt.
NR André Daguet wurde per Beginn der Sommersession 2011 durch Corrado Pardini ersetzt.

Präsidien

Nationalrat

Ständerat

Fraktionschefs

Mitglieder des Nationalrats

Mitglieder des Ständerats 
Siehe Liste der Mitglieder des Schweizer Ständerats in der 48. Legislaturperiode.

Siehe auch 
 Bundesratswahl 2007
 Bundesratswahl 2008
 Bundesratswahl 2009
 Bundesratswahl 2010

Anmerkungen

Weblinks 
 Übersicht über die Legislaturrückblicke der Räte und Kommissionen der Bundesversammlung